La formula molecolare C6H8O6 può indicare:
 Acido ascorbico
 Glucuronolattone

Formule molecolari